Ana Konjuh era la detentrice del titolo ma non partecipa a questa edizione del torneo.

Marie Bouzková ha sconfitto in finale Anhelina Kalinina per 6-4, 7-65.

Teste di serie

  Catherine Bellis (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Iryna Šymanovič (quarti di finale)
  Tornado Alicia Black (quarti di finale)
  Kristína Schmiedlová (primo turno)
  Jil Teichmann (terzo turno)
  Aliona Bolsova Zadoinov (terzo turno)
  Paula Badosa (primo turno)

  Anhelina Kalinina (finale)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Anna Kalinskaya (quarti di finale)
  Anastasiya Komardina (secondo turno)
  Naiktha Bains (secondo turno)
  İpek Soylu (primo turno)
  Ioana Loredana Roșca (primo turno)
  Olga Fridman (terzo turno)

Qualificate 

  Maia Lumsden (primo turno)
  Katherine Sebov (terzo turno)
  Margot Yerolymos (primo turno)
  Nadia Podoroska (secondo turno)

  Caroline Dolhide (semifinale)
  Vera Lapko (terzo turno)
  Freya Christie (primo turno)
<li>  Tereza Miháliková (secondo turno)

Wildcard

  Ingrid Neel (primo turno)
  Katerina Stewart (semifinale)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno)
  Claire Liu (primo turno)

  Brooke Austin (primo turno)
  Kelly Chen (secondo turno)
  Kylie McKenzie (primo turno)
  Ena Shibahara (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2014